Коваленко Володимир (режисер) (нар. 1963) — український кінорежисер.
 Коваленко Володимир Андрійович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Коваленко Володимир Іванович (род. 1956) — міський голова Нової Каховки.

 Коваленко Володимир Петрович (1954—2016) —  археолог, кандидат історичних наук. Заслужений працівник освіти України.
 Коваленко Володимир Сергійович (1941) — український вчений у галузі технології машинобудування, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Коваленко Володимир Михайлович (нар. 1922) — фахівець у галузі гідроаеромеханіки, професор.
 Коваленко Володимир Олексійович (нар. 1962) — український співак, народний артист України (2019).
 Коваленко Володимир Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки